Пшеничне перевесло (гурт) — вокальний гурт із Тернополя
 Пшеничне перевесло (пісня) — пісня Богдана Стельмаха та Ігоря Білозора
 Пшеничне перевесло (фестиваль) — фестиваль української народної пісні, започаткований  у 2003 році Спілкою українців Придністров'я